De Tirreno-Adriatico 2020 was de 55e editie van deze Italiaanse etappekoers. De wedstrijd stond oorspronkelijk gepland in maart maar werd vanwege de coronapandemie uitgesteld en werd alsnog van 7 tot en met 14 september verreden. De wedstrijd maakt deel uit van de UCI World Tour 2020. Titelhouder was de Sloveen Primož Roglič, die dit jaar in de gelijktijdig gehouden Ronde van Frankrijk 2020 actief was. Op de erelijst van winnaars werd hij opgevolgd door de Brit Simon Yates.

Deelnemende ploegen 
Er mochten dit jaar vijfentwintig ploegen deelnemen van organisator RSC, negentien ploegen rechtstreeks uit de UCI World Tour en zes via wildcards van het ProContinentale niveau: Alpecin-Fenix, Androni Giocattoli-Sidermec, Bardiani-CSF-Faizanè, Gazprom-RusVelo, Total Direct Energie en Vini Zabù-KTM. Zij verschenen met elk zeven renners aan de start wat het deelnemersveld tot 175 bracht.

Etappe-overzicht

Etappe-uitslagen

1e etappe

2e etappe

3e etappe

4e etappe

5e etappe

6e etappe

7e etappe

8e etappe

Klassementenverloop

Eindklassementen

2020
Tirreno-Adriatico
UCI World Tour 2020